Rik De Voest era il detentore del titolo, ma quest'anno non ha partecipato.

Samuel Groth ha battuto in finale Ante Pavić 7–6(7–3), 6–2.

Teste di serie

  Rajeev Ram (Quarti di finale)
  Yūichi Sugita (Semifinali)
  Hiroki Moriya (Secondo turno)
  Samuel Groth (Campione)

  Bobby Reynolds (Primo turno)
  Andreas Beck (Quarti di finale)
  Vincent Millot (Secondo turno)
  Niels Desein (Secondo turno)

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa

Note 
 
 

Challenger Banque Nationale 2014